Voici la liste non exhaustive des  joueurs ayant porté un jour le maillot du LOSC Lille.

Précision 
Les joueurs acceptés dans cette liste ont joué au moins un match officiel en D1, D2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupes d'Europe. 
Les joueurs ayant uniquement évolué avec l'équipe réserve ne doivent pas apparaître dans cette liste.
La nationalité correspond à la nationalité sportive du joueur au moment où il évoluait au LOSC.

Joueurs du LOSC 
 : Titre de champion de France

Joueurs étrangers 
Ce tableau énumère les différentes nationalités des joueurs étrangers ayant évolué sous le maillot du LOSC.

Notes et références 
Notes

Références 

Lille
LOSC Lille